Raoul Bott (24. září 1923, Budapešť, Maďarsko – 20. prosinec 2005, San Diego, Kalifornie, USA) byl americký matematik maďarsko-židovského původu. Narodil se v Budapešti, ale krátce na to se s rodinou odstěhoval na Slovensko, kde v Bratislavě jistý čas navštěvoval maďarskou střední školu, ale většinu života prožil ve Spojených státech. Je známý především díky své práci v nejrůznějších oblastech geometrie, je po něm pojmenováno několik matematických konceptů. V roce 2000 dostal Wolfová cenu za matematiku.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Američané maďarsko-židovského původu
Maďarští Židé
Topologové
Diferenciální geometři
Algebraičtí geometři
Maďarští matematici
Američtí matematici
Židovští matematici
Matematici 20. století
Matematici 21. století
Absolventi McGillovy univerzity
Nositelé Wolfovy ceny za matematiku
Nositelé Národního vyznamenání za vědu
Nositelé Guggenheimova stipendia
Členové Francouzské akademie věd
Členové Národní akademie věd USA
Členové Německé akademie věd Leopoldina
Zahraniční členové Královské společnosti
Maďarští římští katolíci
Narození v roce 1923
Narození 24. září
Narození v Budapešti
Úmrtí v roce 2005
Úmrtí 20. prosince
Úmrtí v San Diegu
Zemřelí na karcinom plic
Muži